Серге́й Васи́льевич Зы́бин:
 Зыбин, Сергей Васильевич — Георгиевский кавалер; штабс-ротмистр; № 2932; 3 мая 1814.
 Зыбин, Сергей Васильевич (1820—1878) — генерал-майор, герой Кавказских походов и Восточной войны, Георгиевский кавалер (1854).